Le Championnat du Sri Lanka de football (Kit Premier League) est une compétition placée sous l'égide de la fédération du Sri Lanka de football. Cette compétition se nomme Bristol League depuis 1985.

Histoire

Palmarès

Bilan 
 12 victoires : Saunders SC
 5 victoires : Ratnam SC
 4 victoires : Renown SC
 3 victoires : Colombo FC
 2 victoires : Blue Star SC, Negombo Youth SC, Defenders Football Club (Army SC)
 1 victoire :  Old Benedictans SC, Pettah United SC, Don Bosco SC, Air Force SC, Solid Sports Club

Notes et références

Références

Liens 
  Palmarès du championnat du Sri Lanka sur le site RSSSF.com

football
Sri Lanka
Football Sri Lanka championnat
Compétition de football au Sri Lanka
Sri Lanka